Samuel Groth e Chris Guccione erano i detentori del titolo ma hanno perso nei quarti di finale da Wesley Koolhof e Matwé Middelkoop.

Édouard Roger-Vasselin e Radek Štěpánek hanno sconfitto in finale Mate Pavić e Michael Venus per 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Treat Huey /  Rajeev Ram (primo turno)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (quarti di finale)

  Mate Pavić /  Michael Venus (finale)
<li>  Jonathan Marray /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard

  Alejandro Falla /  Alejandro González (primo turno)

  Juan Sebastián Gómez /  Eduardo Struvay (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2015
ATP World Tour 2015